La batterie de Longues-sur-Mer (en allemand Marineküstenbatterie Longues-sur-Mer)  est l'une des batteries de tir du mur de l'Atlantique, située sur la commune littorale de Longues-sur-Mer dans le Calvados. Le site comprenait  de marine de  de longue portée, chacun protégé par une casemate en béton armé, et différentes installations pour les servir et les défendre. Située dans la zone du débarquement allié en Normandie, entre les plages d'Omaha Beach et de Gold Beach, la batterie fut soumise à d'intenses bombardements aériens puis navals l'empêchant d'entrer pleinement en action le jour J et fut prise dès le lendemain par les troupes britanniques. Classée Monument historique, elle est dans un bon état de conservation. Le site est aménagé et est devenu un lieu de passage fréquenté lors des visites des sites du débarquement.

Préambule 
Le 6 juin 1944, lorsque débute le débarquement de Normandie, les défenses allemandes ne peuvent pas empêcher les Alliés de prendre pied sur les plages et d'établir des têtes de pont. Le mur de l'Atlantique, censé repousser l'assaut, ne résiste que quelques heures, à l'exception du secteur d'Omaha Beach. Outre des défenses sur les plages ou juste aux abords destinées à empêcher le débarquement de troupes, les défenses allemandes comprenaient également plusieurs batteries de tir de longue portée, disposées le long du littoral, plus ou moins en arrière de celui-ci, et chargées d'empêcher l'approche des navires et des barges alliés mais pouvant également tirer sur les plages. La Marine-Küsten-Batterie (MKB) de Longues-sur-Mer était l'une des douze batteries de ce type susceptibles d'atteindre, le jour J, les plages de débarquement ou les navires alliés au large.

Situation, construction et composition 
Le MKB de Longues-sur-Mer  (code WN 48, ) se tient au sommet d'une légère crête, à  environ du rivage, à mi-chemin entre Port-en-Bessin à l'ouest et Arromanches à l'est et à huit kilomètres au nord de Bayeux.

Construite à partir de septembre 1943 pour la Kriegsmarine, elle est typique des batteries de défense côtière allemande, elle comprend  type Regelbau M272 avec mur et plafond en béton armé de deux mètres d'épaisseur, installées  en arrière du haut de la petite la falaise littorale. Chacune abrite une pièce de marine de  TK C/36( - canon pour destroyers, construit par Škoda à Pilsen) sur affût à pivot central ( - MPL) TL C/36 ( - affût pour destroyer, sorte de tourelle ouverte sur l'arrière). Ces canons de marine avaient une portée qui avoisinait les . À l'arrière de chacune des quatre salles de tir se trouvaient deux chambres à munitions, l'une contenant la poudre pour le tir, l'autre les obus.

Un poste de direction de tir (type Regelbau M262A) situé  en avant des casemates, au bord de la falaise littorale, commandait leurs feux. Il était équipé du système de commande de tir alors le plus moderne parmi ceux des batteries de la côte normande. Électrique, il fournissait automatiquement les coordonnées de tir aux canons. Il comptait deux étages, un en hauteur pour l'observation et le calcul de la distance et l'autre plus enterré, pour le suivi des cibles.

La protection de la batterie fut considérablement améliorée au printemps 1944, dans les efforts menés par le maréchal Rommel dès début 1944 pour renforcer le mur de l'Atlantique en Normandie mais tous les travaux n'étaient pas totalement achevés en juin 1944.

Outre les casemates, achevées elles en mai 1944, le site disposait d'une protection antiaérienne avec  équipés de Flaks de  et pour la défense terrestre, de divers petits bunkers et tobrouks ainsi que d'une ceinture de fils barbelés. Des tranchées de protection reliaient les différents installations, permettant une circulation même lorsque les batteries tiraient. Pour les combats de nuit, la batterie disposait d'un projecteur et d'un canon soviétique K390 de , pris sur le front de l'Est, et chargé de faire des tirs d'illumination.

Comme plusieurs autres batteries côtières de la Kriegsmarine situées loin des grands ports (elle dépendait alors du commandement maritime de Cherbourg) et pour harmoniser le commandement de la défense du secteur, elle passa sous le contrôle de l'armée fin 1943. À l'inverse des batteries côtières construites pour la Wehrmacht, la marine avait privilégié pour les siennes l'installation de canons fixes, non transportables et des bunkers plus fermés sur l'arrière (au contraire, par exemple, de la batterie de l'armée à la pointe du Hoc).

La batterie de Longues-sur-Mer comptait une garnison de . En plus, stationné non loin, un bataillon d'infanterie pouvait renforcer sa défense en cas d'attaque terrestre.

Face au débarquement 
La batterie de Longues-sur-Mer  se situa pratiquement à la limite des secteurs de débarquement américain, à l'ouest, et anglo-canadien, à l'est. La portée des  permettait à la batterie de prendre sous ses feux Omaha Beach et Gold Beach ainsi que les bâtiments au large.

Comme les autres fortifications du mur de l'Atlantique, elle a subi des bombardements aériens alliés courant 1944 dont deux bombardements massifs la semaine précédant le débarquement. Ces deux raids aériens ne réduisirent pas la capacité des canons mais ils détruisirent le câblage électrique souterrain reliant le poste de tir aux casemates de tir ce qui allait obliger les Allemands, le jour du débarquement, à utiliser des signaux visuels beaucoup moins efficaces pour la direction de leurs tirs. 

Au matin du , à , le croiseur britannique  ouvre le feu sur la batterie sans causer de dégâts majeurs. Vers , la batterie ouvre le feu sur le HMS Bulolo, navire de commandement allié pour le secteur de Gold Beach, l'obligeant à changer de position. Le  et le  se rapprochent alors et reprennent leurs tirs contre la batterie allemande. Le feu cesse à ,  ont été mis hors service par tir direct dans l'embrasure de la casemate. Les deux navires ont tiré plus de  sur la batterie.

Les soldats allemands mettent à profit ce répit de la matinée pour remettre en fonctionnement et réparer ce qui peut l'être et ouvrent le feu en direction d'Omaha Beach. Ces tirs attirent l'attention du croiseur français Georges Leygues, alors en soutien au difficile débarquement américain sur cette plage qui met hors d'état de tir la batterie qui aura tiré  dans cette journée. Les servants allemands utiliseront également dans la journée le canon de  soviétique, pourtant peu protégé, pour tirer sur les plages de Gold et d'Omaha.

Le lendemain, le bataillon d'infanterie allemand de protection est rappelé sur Bayeux. Dans la matinée, la batterie subit un nouveau bombardement aérien de la RAF et elle est prise en fin de matinée par la compagnie C du  du Devonshire sans difficultés face à des Allemands dont la volonté de continuer à se battre avait probablement été largement entamée par les bombardements, la mise hors de combat des canons et l'isolement du reste de l'armée allemande. Les  qui restent de la garnison de  se rendent.

Le site après la guerre 
Le poste de direction de tir de la batterie de Longues-sur-Mer, ainsi que les batteries avoisinantes ont servi de décor à l'une des scènes du film Le Jour le plus long, sorti en 1962.

24 des  du site (dont l'emplacement des batteries et du poste de tir) sont la propriété du Conservatoire du littoral. 

Après avoir été inscrite en 1994, la batterie de Longues-sur-Mer a fait l'objet d'un classement  au titre des monuments historiques le .

De nos jours, l'intérêt de cette batterie est dû au bon état de ses bunkers et au fait qu'elle conserve ses pièces de  d'origine. Le site est un des lieux de passage lors de la visite des sites du débarquement, fréquenté par  visiteurs par an.

Galerie de photos

Articles connexes 
 Mur de l'Atlantique
 Batterie de Merville
 Batterie de Crisbecq
 Omaha Beach
 Gold Beach

Sources et notes

Liens externes 

 DDay-Overlord Historique et photos de la batterie de Longues-sur-Mer
 Vidéo : la batterie de Longues, en 1946
 Musée du Poste de commandement des batteries de Crisbecq

Longues
Bataille de Normandie
Seconde Guerre mondiale dans la Manche
Immeuble monument historique en France
Monument historique dans le Calvados
Monument historique classé en 2001